Grapevine fait référence à plusieurs significations en anglais :

 Communication informelle, utilisant le bouche à oreille (exemple , Marvin Gaye)
 Les vignes rouges, des arbrisseaux sarmenteux de la famille des Vitaceae.
 Figure en 8 temps, qui peut contenir des tours dans les chorégraphies de danse en ligne ou country (grapevigne).
 Traduction de nœud de pêcheur double dans le domaine maritime.
 The Reykjavik Grapevine, périodique islandais en langue anglaise.
 Grapevine, ville du Texas.
 Grapevine, ville de Californie.
 Grapevine, ville de l'Arkansas.
 Le pic Grapevine, sommet du Nevada.
  est une série télé américaine diffusée en 1992.
 The Grapevine: A Report on the Secret World of the Lesbian, roman de Jess Stearn paru en 1964.

Homonymie